You kan syfta på:

You (låt av Robin Stjernberg) – en låt av Robin Stjernberg
 You (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2018

Personer
Yabby You (1946–2010), en reggaemusiker

Geografi
You, Zhuzhou – ett härad i Hunan-provinsen i Kina